Przylesie peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Przylesie, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Przylesie, un village de la voïvodie d'Opole ;
 Przylesie, un village de la voïvodie de Poméranie ;
 Przylesie, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.